William King – scrittore britannico
William King – poeta britannico
William King – arcivescovo anglicano di Dublino
William King – ufficiale statunitense, governatore della Florida occidentale
William King – geologo irlandese
William King – medico e filantropo britannico
William "Dolly" King – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
William R. King – politico statunitense
William S. King – politico statunitense